Хаджиите () — село в Бургасской области Болгарии. Входит в состав общины Карнобат. Находится примерно в 10 км к юго-востоку от центра города Карнобат и примерно в 33 км к западу от центра города Бургас. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 263 человека.

Население

Примечания 

Сёла Бургасской области